Jugoslaviska förstaligan i fotboll 1968/1969 vanns av Röda stjärnan, som van sin nionde nationella titel.

Lag
Serien utökades från 16 till 18 lag. Vid slutet av föregående säsong åkte därför ingen ur serien. Bor och Čelik flyttades up från Jugoslaviska andraligan.

Serietabell

Källor

Externa länkar
Jugoslaviska fotbollstabeller

Fotboll i Jugoslavien
Fotbollssäsongen 1968/1969
1968 i Jugoslavien
1969 i Jugoslavien